Боуи, Джеймс
 Боуи, Джеймс (1796—1836) — американский герой Техасской революции.
  (1888—1972) — шотландский футболист (Рейнджерс).
  (ок. 1789—1869) — английский ботаник.